Colonne ima više značenja:

Francuska 
 Colonne, Jura, naselje i opština u departmanu Jura

Italija 
 Colonne, Alessandria, naselje u okrugu Alessandria
 Colonne, Frosinone, naselje u okrugu Frosinone
 Colonne, Pavia, naselje u okrugu Pavia